Ken'ichi Suzumura – doppiatore e cantante giapponese
 Kenta Suzumura – schermidore giapponese
 Takuya Suzumura – ex calciatore ed ex giocatore di calcio a 5 giapponese